—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, работавший в Национальной астрономической обсерватории Японии, также известный как Киитиро Хурукава. В период с 1976 по 1986 год совместно с другим японским астрономом Хироки Косаем в обсерватории Кисо им было обнаружено 92 астероида.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Хендрик ван Гент
 Луи Буайе
 Лубош Когоутек
 Лубош Перек
 Хисаси Кимура

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов